Weigelt ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Weigelt (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Chris Weigelt (* 2002), österreichisch-deutscher Fußballspieler
 Christine Weigelt (* 1984), deutsche Fussballschiedsrichterin
 Curt Weigelt (1844–1911), deutscher Chemiker und Publizist
 Curt H. Weigelt (1883–1934), deutscher Kunsthistoriker
 Friedrich Weigelt (1899–1986), deutscher Reformpädagoge
 Gela Weigelt (* 1950), deutsche Sachbuchautorin und spirituelle Lehrerin
 Gerd Weigelt (* 1947), deutscher Physiker, Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie
 Gert Weigelt (* 1943), deutscher Tanzfotograf
 Gustav Karl Wilhelm Weigelt (1819–1876), königlich preußischer Generalleutnant
 Harry Weigelt, deutscher Rugbyspieler
 Heidi Weigelt (* 1950), deutsche Schauspielerin
 Heinrich Weigelt († 1885), deutscher Richter und Politiker
 Helmut Weigelt (* 1948), Bremer Politiker (SPD)
 Henri Weigelt (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Horst Weigelt (1928–2018), deutscher Eisenbahn-Ingenieur
 Horst Weigelt (Theologe) (* 1934), deutscher evangelischer Theologie und Universitätsprofessor
 Johannes Weigelt (1890–1948), deutscher Paläontologe
 Jürgen Weigelt (* 1949), deutscher Archäologe, Museumsdirektor und Politiker (CDU)
 Karin Weigelt (* 1984), Schweizer Handballspielerin
 Klaus Weigelt (* 1941), deutscher Volkswirt und Kulturmanager
 Kurt Weigelt (1884–1968), deutscher Manager (Deutsche Bank, Lufthansa)
 Peter Weigelt (* 1956), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Robert Weigelt (1815–1879), deutscher Fotograf und Autographensammler
 Udo Weigelt (* 1960), deutscher Bilderbuchautor
 Viktor Weigelt (1878–1946), deutscher Politiker (SPD)
 Walther Weigelt (1877–1965), deutscher Bergrechtler und Hochschullehrer an der Bergakademie Freiberg
 Willi Weigelt (1920–2002), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Pforzheim

Siehe auch:
 Weichelt